Krnja je lahko:
 Krnja Jela, Sjenica (Srbija)
 Krnja Jela, Črna gora